Сантестебан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 8,6 км². Население — 1688 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км. Располагается у реки Бидасоа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры